Светско првенство у воденим спортовима 2015. (; ; ) било је шеснаесто по реду такмичење за титуле светског првака у воденим спортовима у организацији Светске федерације водених спортова (ФИНА). Домаћин такмичења које се одржава од 24. јула до 9. августа је руски град Казањ, што је уједно био и први пут да је Русија домаћин једног оваквог такмичења.

На првенству је додељено укупно 75 комплета медаља у пливању (42 комплета), даљинском пливању (7 комплета), синхроном пливању (9 комплета), скоковима у воду (13), слободним скоковима (2) и ватерполу (2).

Избор града домаћина 
Одлука о домаћину 16. Светског првенства у воденим спортовима донесена је на генералном конгресу ФИНА одржаном у Шангају 15. јула 2011. године. Кандидати за домаћина поред руског Казања били су још и мексичка Гвадалахара, канадски Монтреал, те кинески Хонгконг и Гуангџоу. Градови Гуангџоу и Монтреал су повукли своје кандидатуре непосредно пре почетка гласања.

Град домаћин Казањ 

Казањ је главни и највећи град руске републике Татарстан, и са око 1,2 милиона становника шести је по величини град у Русији. Један је од најважнијих политичких, економских, културних, верских, образовних и саобраћајних центара Руске Федерације. Смештен је у европском делу Русије, недалеко од ушћа реке Казањке у Волгу, на надморској висини од око 60 метара. Захваљујући својој богатој и бурној историји и традицији град Казањ који је службено основан 1005. године налази се Унесковој листи Светске баштине (Казањски кремљ). Казањ често називају и „трећом престоницом Русије“ (после Москве и Санкт Петербурга).

У граду делују бројни спортски клубови због чега Казањ често називају и „спортском престоницом Русије“. Најпознатији казањски спортски клубови који се убрајају и међу највеће у Европи су фудбалски клуб Рубин, хокејашки клуб АкБарс, кошаркашки клуб Уникс, те одбојкашки клубови Зенит и Динамо.

Град је био домаћин Летње универзијаде 2013, а у Казању ће се одигравати и утакмице Светског првенства у фудбалу 2018. чији је Русија домаћин.

Спортски објекти 

Већина такмичења на светском првенству одржаваће се на борилиштима која су специјално саграђена за потребе Летње универзијаде 2013. чији је Казањ такође био домаћин.

 Централни спортски објекат је Казањ арена, мултифункционални спортски објекат грађен у периоду од маја 2010. до јуна 2013. године. Стадион је у основи намењен фудбалу и за фудбалске утакмице има капацитет од око 45.000 места, али је за потребе светског првенства у пливању због постављања два мобилна 50 метарска базена капацитет редукован на 11.627 места. У Казањ арени ће бити одржана сва такмичења у пливању и синхроном пливању. Један базен ће служити искључиво за такмичења, док ће други базен служити за загрејавања и тренинге.
 Центар водених спортова налази се на обалама реке Казањке, готово у строгом центру града. Грађен је у периоду од септембра 2009. до марта 2013, садржи три базена (два 50 метарска и базен за скокове у воду) и има капацитет од 4.200 места. Ту ће се одржавати такмичења у скоковима у воду те завршница ватерполо турнира.
 На реци Казањки ће се одржавати такмичења у даљинском пливању и слободним скоковима. Мобилне трибине капацитета до 1.500 места постављене су на левој обали реке, подно казањског кремља.
 Прелиминарни део такмичења у ватерполу играт ће се на базенима Буревестник (групна фаза и четвртфинала за мушкарце) и Олимп (групна фаза и четвртфинала за жене). Базени Оргсинтез и Аркчарлак служит ће искључиво за тренинге.

Сатница такмичења 
Светско првенство у Казању се одржавало од 24. јула до 9. августа, а првобитни датум одржавања је померен за неколико дана да би се избегла преклапања са пливачким такмичењима на Панамеричким играма у Торонту које се се одржавале непосредно пре овог такмичења.

Државе учеснице

Освајачи медаља

Ватерполо

Даљинско пливање

Пливање

Скокови у воду

Слободни скокови

Синхроно пливање

Биланс медаља

Види још 
 ФИНА
 Казањ

Извори

Спољашње везе 

 

Светска првенства у воденим спортовима

Спорт у Казању
Спорт у 2015.